Монбарт ():

 Ганс фон Монбарт (1838—1898) — прусский генерал-лейтенант.
  (1881—1945) — немецкий административный юрист.
 Хелен фон Монбарт (более известная под псевдонимом Ганс фон Каленберг; 1870—1957) — немецкая писательница и педагог.
 Эрих фон Монбарт[d] (1836—1907) — отец Хелен фон Монбарт, прусский подполковник.